Schwarzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schwarzmann (1912–2000), deutscher Turner
 Andrea Schwarzmann (* 1965), österreichische Politikerin und Landwirtin
 David Schwarzmann (1835–1903), rumänisch-österreichischer Fabrikant
 Gottlieb Schwarzmann (1778–1833), badischer Oberamtmann
 Hans Schwarzmann (1913–1994), deutscher Botschafter
 Helma Schwarzmann (* 1948), deutsche Ausbilderin, Referentin und Wettkampfrichterin im Voltigiersport
 Johann Jakob Schwarzmann (1728–1784), österreichischer Stuckateur
 Joseph Schwarzmann (1806–1890), österreichischer Ornament- und Dekorationsmaler
 Martina Schwarzmann (* 1979), bayerische Kabarettistin
 Michael Schwarzmann (Schauspieler) (* 1953), deutscher Schauspieler, Regisseur, Schauspielpädagoge und Hochschullehrer
 Michael Schwarzmann (* 1991), deutscher Radrennfahrer
 Stefan Schwarzmann (* 1965), deutscher Schlagzeuger
 Thomas Schwarzmann (* 1971), österreichischer Entertainer, Moderator, Musiker und Sänger
 Viktor Schwarzmann (1912–1990), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Walter Schwarzmann (1821–1886), badischer Oberamtmann

Siehe auch:
 Schvartzman
 Schwartzman
 Schwarzman
 Shwarzman
 Schwarzer Mann (Begriffsklärung)